Ghosts er en amerikansk stumfilm fra 1915 af George Nichols.

Medvirkende 
 Henry B. Walthall – Arling / Oswald
 Al W. Filson – Doktoren
 Thomas Jefferson – Ektemannen
 Juanita Archer – Johanna
 Mary Alden – Helen

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra USA
Amerikanske film fra 1915
Dramafilm fra USA